Il Milione – resoconto dei viaggi di Marco Polo
Il milione – film del 1920, diretto da Mario Bonnard
Il milione – film del 1931, diretto da René Clair
Il milione - Quaderno veneziano – spettacolo teatrale di Marco Paolini

Pagine correlate
Milione (disambigua)